DSE:
 Даккийская фондовая биржа (Dhaka Stock Exchange) — главная фондовая биржа Бангладеш.
 Dialogue Social Enterprise — немецкая компания, реализующая принципы социального предпринимательства для интеграции в общественную жизнь инвалидов и пожилых людей во всём мире.
 DSE — IATA код аэропорта Комбольча.